Cartwright är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bill Cartwright
 Edmund Cartwright
 James Cartwright
 James E. Cartwright
 John Cartwright
 Justin Cartwright
 Nancy Cartwright
 Nancy Cartwright (filosof)
 Silvia Cartwright
 Thomas Cartwright, flera personer
 Thomas Cartwright (biskop) (1634–1689), biskop av Chester, non-juror
 Thomas Cartwright (diplomat) (1795–1850), brittisk diplomat
 Thomas Cartwright (puritan) (1535–1603), engelsk universitetslärare
 Veronica Cartwright
 William Cartwright

Geografi
 Cartwright, Oklahoma, Bryan County

Se även 
 Bröderna Cartwright
 Cabaret Cartwright

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken